71-665 (согласно Единой нумерации) — проект пятисекционного шестиосного трамвайного вагона Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Основа трамвайного вагона 71-665 - портальная безосевая тележка. За счёт этого обеспечивается 100% низкий уровень пола трамвайного вагона, значительно расширяется ширина проходов в надтележечной зоне, что в свою очередь создаёт дополнительные удобства для перевозки пассажиров. На данной тележке реализован принцип мотор-колесо на базе электродвигателей с жидкостным охлаждением. Применение отдельных моторов для каждого из 4-х колёс и отсутствие между ними поперечных осей позволяет использовать принцип независимого электрического дифференциала - независимое управление угловой скоростью вращения каждого колеса в отдельности.   

Вагон будет оборудован Wi-Fi и климатической системой. Планируется, что трамвай это модели будет эксплуатироваться на космодроме Восточный.

Примечания 

Трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода
Сочленённые трамваи
Трамваи по алфавиту